Ambrosi Hoffmann (* 22. März 1977 in Davos) ist ein ehemaliger Schweizer Skirennfahrer. Er war auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert.

Biografie 
Hoffmann startete ab März 1996 im Skiweltcup. Einen ersten grossen Erfolg feierte er 1996, als er in Schwyz/Hoch-Ybrig Juniorenweltmeister in der Abfahrt wurde. Sein bestes Ergebnis bei Skiweltmeisterschaften erreichte er 2003 in St. Moritz, wo er Vierter im Super-G wurde. Beim olympischen Abfahrtslauf 2002 in Snowbasin wurde er Achter. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin fuhr Hoffmann aufs Podest und gewann die Bronzemedaille. Eineinhalb Wochen nach diesem Erfolg erlitt er am 28. Februar  2006 beim Riesentorlauftraining in Adelboden einen Kreuzbandriss im rechten Knie.

Hoffmann gelangen im Weltcup sechs Podestplätze, aber kein Sieg. Am nächsten kam er einem Weltcupsieg im März 2002 im Abfahrtslauf von Zauchensee, als er hinter dem Österreicher Stephan Eberharter Zweiter wurde. Am 9. März 2012 gab Ambrosi seinen Rücktritt aufgrund von ausbleibenden Ergebnissen bekannt.

Erfolge

Olympische Spiele 
 Salt Lake City 2002: 8. Abfahrt
 Turin 2006: 3. Super-G, 17. Abfahrt
 Vancouver 2010: 23. Abfahrt

Weltmeisterschaften 
 St. Moritz 2003: 4. Super-G, 7. Abfahrt, 20. Riesenslalom
 Bormio 2005: 8. Abfahrt, 12. Super-G
 Åre 2007: 5. Abfahrt
 Val-d’Isère 2009: 17. Abfahrt
 Garmisch-Partenkirchen 2011: 10. Abfahrt

Juniorenweltmeisterschaften 
 Hoch-Ybrig 1996: 1. Abfahrt, 9. Super-G, 10. Slalom

Weltcup 
 6 Podestplätze

Weltcupwertungen

Europacup 
 Saison 1996/97: 3. Abfahrtswertung
 Saison 2000/01: 1. Gesamtwertung, 1. Abfahrtswertung, 2. Super-G-Wertung
 14 Podestplätze, davon 5 Siege

Weblinks 
 Website von Ambrosi Hoffmann

Einzelnachweise 

Alpiner Skirennläufer (Schweiz)
Olympiateilnehmer (Schweiz)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Teilnehmer einer Alpinen Skiweltmeisterschaft
Schweizer
Geboren 1977
Mann